Дагор:

 Дагор Аглареб — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина вторая крупная битва Войны Самоцветов.
 Дагор Браголлах — в легендариуме Толкина четвёртая война между эльфами Средиземья и Тёмным Властелином Мелькором в Первую Эпоху Средиземья.
 Дагор Дагорат — последняя битва, завершающая историю Арды во вселенной Дж. Р. Р. Толкина.